Тарас Гаврик (в минулому— Guff Rick; справжнє ім'я — Самуляк Тарас Орестович) — український співак і теле- радіоведучий, засновник серії вечірок «НепроГафф Фест».

Біографія 
Тарас Гаврик народився 10 березня 1987 у Львові.
Навчався у загальноосвітній школі № 70.
Після здобуття середньої освіти, поступив до Львівського національного університету ім. Івана Франка на факультет «Міжнародні відносини».
Від 2012 до 2018 року — ведучий ранкового шоу на ТРК «Львів» — «Доброго ранку, Львове!».
Від 2013 дотепер — ведучий радіо Львівська Хвиля
Музичний виконавець. У активі 4 альбоми.

Кар'єра 
Музична кар'єра Тараса розпочалася ще в дитинстві. Спочатку це був дитячий колектив «Дивоцвіт», з яким Тарас виступає по Україні та за її межами (Польща, Данія). В Дивоцвіті Тарас знайомиться і виступає разом з Владіслав Левицький. У складі цього ж колективу Тарас бере другу премію фестивалю Чорноморські Ігри. Колектив перестає існувати, коли його керівник Марія Франківна Помірча виїжджає закордон.
Під час навчання в університеті Тарас Гаврик разом з Владіславом Левицьким створюють рок-гурт «Контакт». Саме у ньому хлопці починають реалізовувати себе, як автори пісень. Тарас грає у «Контакті» на гітарі.
Через рік часу Гаврик покидає колектив.
З 2007 року починає записувати пісні і виступати під псевдонімом Guff Rick
Дебютний альбом Маршрути (ЕР), був записаний у Тернополі у 2009 році. Презентований у Львові у «3Style Hip-Hop Shop»

У 2010 році Тарас, вже під псевдонімом «Гаврик» презентує другий альбом — «Треба випускати»

У 2011 році був знятий перший кліп «Нікітін» (за уч. СИШ) з альбому «Треба випускати». Для розкрутки кліпу молодий співак наважився прийти під гаслом «Нікітін дай бабло» під офіс лідера українського музичного ринку — компанії Mamamusic і вимагати грошей у одного з головних музичних продюсерів країни — Юрія Нікітіна.
У 2012 вперше виступає на фестивалі Z-Games в сеті львівського реп-виконавця Франик
У 2012 році стає фіналістом фестивалю «Summer Sound International Music Fest» заснованого лідером гурту Green Grey Дизелем.
У зв'язку з виходом у фінал Тарас разом з живим колективом бере участь у зйомках на телеканалі М1 (телеканал)

Після того, як у ЗМІ набула розголосу історія із «Нікітін дай бабло», Тараса Самуляка запросили на телеканал MTV Україна.

На початку 2011 року Тарас почав виступати з акустичним виконанням своїх пісень (під псевдонімом Гаврик).

З 2012 року Тарас Гаврик є ведучим програми «Доброго ранку, Львове!» на каналі ТРК «Львів», а також програми «Два по 60» та «Є Нагода!» на радіо Львівська Хвиля. За словами Гаврика, на радіо він потрапив випадково: Тарас зустрів у супермаркеті Андрія Великого (ведучого радіо «Львівська Хвиля») і той запропонував йому роботу. Також цього року Тарас випускає третій студійний альбом «Для тих, хто не вм..(ЕР)»

В 2013 році Гаврик брав активну участь на сцені Львівського Євромайдану.

В 2015 році Гаврик презентував кліп на пісню «Львів. Я люблю ТБ» у якому знялося понад 50 львів'ян. Режисером став художник Лесь Панчишин. Прем'єра кліпу відбулась на «Прокиданні» під час фестивалю «Флюгери Львова» 3 травня. Після цього кліп потрапив у ротацію деяких українських телеканалів, а на Youtube отримав 130 000 тис. переглядів.

6 грудня 2015 року Тарас Гаврик дав перший сольний концерт в клубі «Picasso» у Львові. Концерт відбувся з live-бендом за участі Романа Вовка, Володимира Оленського, Віталіка Кухарського та Віталія Федюкова.

У квітні 2017 року Тарас започаткував проект «Надихай!», метою якого є мотиваційні зустрічі зі школярами і студентами.

У 2018 році, після більш ніж 5 років роботи на ТРК «Львів», Тарас залишив телебачення.

2018 — презентація нового альбому «#МояО», який став четвертим студійним.
Влітку 2018 Тарас Гаврик оголошує про старт нового проекту «ГВРК» та про роботу над новим матеріалом з робочою назвою «АЛБМ з МТКМ».

8 березня 2019 року в нічному клубі «Пікассо» Гаврик дає вже третій сольний концерт під назвою «Перший весняний», де презентує новий сингл «Ти не пишеш мені листи».

Дискографія 

 «Маршрути (ЕР)» (2009)
 «Треба випускати» (2010)
 «Для тих, хто не вм..(ЕР)» (2012)
 «#МояО» (2018)

Відеографія 

 «Нікітін» feat. СИШ (2011)
 «У купе» (2012)
 «Львів. Я люблю ТБ» (2015) — режисер Лесь Панчишин
 «Лате» (2016)

Примітки

Посилання 

 Гаврик на Львівській Хвилі 

Випускники Львівського університету
Українські співаки
Співаки XXI століття
Українські телеведучі
Українські радіоведучі